Scott Sabourin, född 30 juli 1992, är en kanadensisk professionell ishockeyforward som spelar för Ottawa Senators i National Hockey League (NHL). Han har tidigare spelat för Manchester Monarchs, Ontario Reign, Iowa Wild, San Diego Gulls och Stockton Heat i American Hockey League (AHL); Manchester Monarchs i ECHL och Oshawa Generals i Ontario Hockey League (OHL).

Sabourin blev aldrig draftad.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Scott Sabourin NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Scott Sabourin hockey stats and profile at hockeydb.com
Scott Sabourin – player profile at The Hockey News

Män
Födda 1992
Levande personer
Idrottare från Ottawa
Schweiziska ishockeyspelare
Schweiziska idrottare under 2000-talet
Spelare i Oshawa Generals
Spelare i Manchester Monarchs (2001–2015)
Spelare i Ontario Reign (2015–)
Spelare i Manchester Monarchs (2015–2019)
Spelare i Iowa Wild
Spelare i San Diego Gulls (2015–)
Spelare i Stockton Heat
Spelare i Ottawa Senators
NHL-spelare som inte blivit valda i NHL Entry Draft